Василенки — название населённых пунктов:

Россия 
 Василенки — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Василенки — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Василенки — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Василенки — деревня в Советском районе Кировской области.
 Василенки — деревня в Сернурском районе Марий Эл.

Украина 
 Василенки — село в Кременчугском районе Полтавской области.